Нуармутьє́-ан-л'Іль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Нанта, 75 км на північний захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2428 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4941,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Нуармутьє-ан-л'Іль
 Історія муніципалітету Нуармутьє
 Історія Нуармутьє та щоденного життя
 [ Розташування муніципалітету Нуармутьє-ан-л'Іль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея
 Нуармутьє — острів.

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея
Засновані в Європі 674